Pierreville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Pierreville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia